Fallen Angel (angelo caduto in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
The Fallen Angel – cortometraggio del 1913 diretto da Lois Weber
The Fallen Angel – film del 1914 diretto da Travers Vale
 Fallen Angel – film del 1918 diretto da Robert Thornby
 Un angelo è caduto (Fallen Angel) – film del 1945 diretto da Otto Preminger
 Fallen Angel – film televisivo del 1981 diretto da Robert Michael Lewis
 Fallen Angel – film del 1997 diretto da John Quinn

Letteratura 
 Fallen Angel – racconto scritto da Robert J. Sawyer, proposto nel 2000 per il Premio Bram Stoker al racconto (Short fiction)
 The Fallen Angel (David Hewson) – romanzo di David Hewson del 2011
 La guerra degli angeli (Fallen Angel) – romanzo di Heather Terrell

Musica 
 Fallen Angel – album degli Uriah Heep del 1978
 Fallen Angel – singolo dei Poison del 1988, dall'album Open Up and Say...Ahh!
 Fallen Angel – album dei Dragon del 1990
 Fallen Angel – singolo di Traci Lords del 1995
 Fallen Angel – album dei 25 ta Life del 2006
 Fallen Angel – singolo di Dennis Sheperd del 2011, dall'album A Tribute to Life
 Fallen Angel – singolo dei Three Days Grace del 2015, dall'album Human
 Fallen Angel – canzone dei King Crimson contenuta nell'album Red
 Fallen Angel – singolo di Tix del 2021

Televisione 
 Fallen Angel – miniserie televisiva britannica del 2007
 Xena e il ritorno dall'Aldilà (Fallen Angel) – episodio della quinta stagione di Xena - Principessa guerriera
 Caccia all'alieno (Fallen Angel) – episodio della prima stagione di X-Files

Altro 
 Fallen Angel – videogioco del 1989
Gimmick di wrestling interpretata da Christopher Daniels

Pagine correlate 
Fallen Angels